«Бра́тья Гримм» () — фэнтези-фильм режиссёра Терри Гиллиама по сценарию Эрена Крюгера. Фильм представляет собой деконструкцию сказочных сюжетов, снятую в готической эстетике и с долей чёрного юмора. К реальным немецким писателям братьев Вильгельму и Якобу Гриммам фильм имеет только косвенное отношение, но в нём использованы персонажи народных сказок, известных в их интерпретации.

«Братья Гримм» стали самым дорогим проектом в карьере Терри Гиллиама, но провалились в прокате и были разгромлены критиками, не оценившими абсурдный сюжет и юмор и неудачное позиционирование картины.

Сюжет 
Действие фильма происходит в начале XIX века в Германии, оккупированной войсками наполеоновской Франции. Братья Уилл (, по сути — Вильгельм) Гримм (Мэтт Дэймон) и Джейк (, по сути — Якоб) Гримм (Хит Леджер) — мелкие жулики, которые зарабатывают на жизнь изгнанием «нечисти» (при этом роль «нечисти» играют их помощники). Однако однажды они попадают в руки к французскому генералу Делатомбу (Джонатан Прайс), который заставляет их заняться разоблачением куда более масштабного мошеннического «волшебства»: в одной деревне кто-то похищает девочек, обставляя похищения как проявления магии. Чтобы братья не сбежали, он отправляет с ними своего подручного — пыточных дел мастера Кавальди (Петер Стормаре).

Прибыв в деревню Марбаден, братья Гримм вскоре выясняют, что все исчезновения детей связаны с «заколдованным лесом». Они пытаются с помощью охотницы Анжелики (Лина Хиди) найти в лесу знакомые им по прежним фокусам механизмы, но постепенно убеждаются, что там на самом деле творятся невероятные дела — ходят деревья, бродит волк-оборотень, а посреди леса стоит древняя башня, в которой живёт 500-летняя Зеркальная Королева (Моника Беллуччи), которая с помощью магии уже обрела вечную жизнь, а теперь пытается с помощью крови похищенных девочек получить и вечную молодость.

В ролях

Производство

Сценарий 
Предварительный сценарий, написанный Эреном Крюгером, был приобретён компанией Metro-Goldwyn-Mayer в феврале 2001 года.
Занявший в октябре 2002 года пост режиссёра Терри Гиллиам и его постоянный соавтор  фактически переписали сценарий, тем не менее,  в титрах в качестве сценариста был указан лишь Крюгер.

Подбор актёров 
Первоначально Мэтт Дэймон должен был играть Якоба Гримма, а Хит Леджер — Уилла, но они уговорили режиссёра и продюсеров поменять их местами.

Терри Гиллиам хотел добавить к гриму Мэтта Деймона накладной нос. Однако продюсер Харви Вайнштейн остался непреклонен и не позволил режиссёру этого сделать. Позднее Гиллиам шутил, что это была бы самая дорогая операция по ринопластике из когда-либо проведённых.

Съёмки 
Из-за бюджетных ограничений было принято решение снимать фильм полностью в Чехии. Гиллиам рассудил: «Это фильм на 80 миллионов долларов, который будет стоить 120—140 миллионов в Америке».

Съёмки проходили с 30 июня по 27 ноября 2003 года. Большая часть съёмок масштабных декораций и звуковая обработка проводились в пражской киностудии Barrandov Studios, а в ноябре прошли натурные съёмки в замке Кршивоклат. Окончание съёмок в Чехии было запланировано на 23 октября 2003 года, однако вследствие замены кинооператора и технической сложности эффектов процесс растянулся до 27 ноября 2003 года.

Консультантом по военной части выступал российский историк Олег Соколов.

Прокат 
Фильм вышел в прокат в США 26 августа 2005 года.
При общем бюджете в 88 млн долларов в мировом прокате фильм собрал 105 млн долларов.

В 2005 году фильм участвовал в конкурсе 62-го Венецианского международного кинофестиваля, но в борьбе за Золотого льва уступил фильму «Горбатая гора».

Критика 

Фильм получил преимущественно негативные отзывы со стороны критиков. В основном фильм ругали за несмешной, «отбитый» юмор, неубедительную актёрскую игру, бессмысленный сюжет и большое количество откровенно глупых и ненужных сцен, из-за которых даже непонятно, на какую аудиторию этот фильм был рассчитан. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения составляет 38 % на основе 182 отзывов критиков со средней оценкой 5,3 из 10. Консенсус сайта гласит: «„Братья Гримм“ полны красивых образов, но история вымучена и менее чем очаровательна».

Примечания

Ссылки 

 Алексей Д. Садецкий. Быть адекватным сказке  (рецензия)

Фильмы Терри Гиллиама
Фильмы США в жанре фэнтези
Кинокомедии США
Чёрные комедии США
Кинокомедии 2005 года
Бадди-муви США
Братья Гримм
Фильмы The Weinstein Company
Фильмы Dimension Films
Фильмы об оборотнях
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2005 года
Фильмы о ведьмах
Комедийные фильмы ужасов
Фильмы-кроссоверы
Фильмы на английском языке
Тёмное фэнтези
Фильмы США 2005 года